Барлетта-Андрия-Трани () — новая северная провинция в области Апулия в Италии. Население 390 925 жителей. Функции административного центра исполняются совместно городами Барлетта, Андрия и Трани. Создана в 2004 году; первые выборы в провинциальный совет состоялись 6 и 7 июня 2009 года.

География 
 

Барлетта-Андрия-Трани граничит на северо-западе с провинцией Фоджа, на юго-востоке с провинцией Бари, на северо-востоке выходит к Адриатическому морю и на юге граничит с провинцией Потенца региона Базиликата.

Площадь провинции — 1543 км², рельеф — в основном холмистая равнина. Включает южную часть долины реки Офанто и север исторической области Терра-ди-Бари. Протяженность береговой линии около 45 км, берега на севере преимущественно песчаные (до города Барлетта), низкие и скалистые в районе Трани и Бишелье. Самая высокая точка провинции — гора Монте-Качча () (679 м) на карстовом плато Мурдже ().

Коммуны

Транспорт

Шоссе 
 Шоссе № 16 Адриатика () проложено в обход городов Барлетта, Трани, Бишелье
и связывает провинцию с городами Бари и Фоджа;
 Провинциальное шоссе № 231 (), бывшее государственное шоссе
№ 98, связывает Андрию и Бари через города Корато, Руво-ди-Пулья, Терлицци и Битонто.
 Шоссе № 93 Аппуло — Лукана () связывает Барлетту с городом Потенца .

Автострады 
 Автострада A14 () Болонья-Таранто;
 Автострада A16 () Неаполь-Каноза.

Железные дороги 
В провинции две основные железнодорожные линии :
 Линия Пескара — Бари, часть Адриатической железной дороги() компании RFI.
 Линия Барлетта — Бари — Железные Дороги Северного Бари () .

От станции Барлетта отходит железнодорожная ветка Барлетта — Спинаццола, которая соединяет города Каноза и
Минервино-Мурдже и место битвы при Каннах с Барлеттой и Спинаццолой

Железнодорожные станции 
Станции Адриатической железной дороги:
 Тринитаполи — Сан-Фердинандо-ди-Пулья
 Маргерита-ди-Савойя — Офантино
 Барлетта
 Трани
 Бишелье

Станции линии Барлетта — Спинаццола:
 Канне-Делла-Баталья
 Каноса-ди-Пулья
 Минервино-Мурдже

Станции линии Барлетта — Бари:
 Центральный вокзал Барлетты
 Барлетта-Скало
 Андрия

Примечания

Ссылки 

 Замки провинции.it
 Диалекты Апулии.it